Ардашир ( — «благая весть», др.-перс. Артахшасса — «Владеющий праведным царством») — персидское мужское имя, исторически известно среди имён правителей династий Ахеменидов и Сасанидов, в европейской науке распространёна передача в эллинизированном варианте Артаксеркс.

 Ардашир Папакан (Ардашир I).
 Арташир II — шахиншах Ирана и ан-Ирана, с 379 по 383 г., из династии Сасанидов.
 Арташир III — шахиншах Ирана и ан-Ирана с 628 по 629 год, из династии Сасанидов.
 Лариджани, Али Ардашир.
 Артаксеркс I Долгорукий — 465—424 до н. э.
 Артаксеркс II Мнемон — 404—358 до н. э.
 Артаксеркс III Ох — 358—338 до н. э.
 Артаксеркс IV.
 Артаксеркс V.

Топонимика 
 Ардашир-Хварра — Фирузабад.

См. также 
 Арташир.

Персидские имена